Dudki ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Dudki, Ort im Powiat Ełcki, bis 1938: Duttken, 1938 bis 1945 Petzkau, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Dudki (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, bis 1938: Duttken, 1938 bis 1945 Sargensee, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Łódź:
 Dudki (Kobiele Wielkie), Ort im Powiat Radomszczański
 Dudki (Kutno), Ort im Powiat Kutnowski
 Woiwodschaft Masowien:
 Dudki (Trojanów), Ort im Powiat Garwoliński
 Woiwodschaft Podlachien:
 Dudki (Mońki), Ort im Powiat Moniecki
 Woiwodschaft Schlesien:
 Dudki (Mykanów), Ort im Powiat Częstochowski

Dudki steht außerdem für:
 Plural von Dudka (Flöte), eine Flöte in Russland und Belarus